Soroka kan syfta på följande platser:

Moldavien 

 Soroca (distriktshuvudort), Soroca rajon,

Ryssland 

 Belomorsk, ort, Karelska republiken, 

Robotskapade Moldavienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar